Catedral de San Nicolás, catedral de San Nicolás de Bari o catedral de San Nicolás de Tolentino son los nombres de varios edificios cristianos, catalogados como catedrales en honor a algún santo llamado Nicolás. Pueden hacer referencia a:

Albania 
 Catedral de San Nicolás (Berat), catedral, en Berat;

Austria 
 Catedral de San Nicolás (Felkirch), catedral, en Felkirch;
 Catedral de San Nicolás (Viena), catedral, en Viena;

Brasil 
 Catedral de San Nicolás (São Paulo), catedral, en São Paulo;

Colombia 
 Concatedral de San Nicolás el Magno, ubicada en la Ciudad Santiago de Arma de Rionegro (Antioquia).

España 
 Concatedral de San Nicolás de Bari, de la ciudad de Alicante;

Eslovenia 
 Catedral de San Nicolás (Murska Sobota), de la ciudad de Murska Sobota;

Estados Unidos 
 Catedral de San Nicolás (Washington D.C.), catedral ortodoxa, en Washington D.C.

Finlandia 
 Catedral de Helsinki (antes Iglesia de San Nicolás), catedral evangélica luterana, en Helsinki;
 Catedral de San Nicolás (Kuopio), catedral, en Kuopio;

Italia 
 Catedral de San Nicolás de Mira, en la ciudad de Lungro;
 Catedral de Palmi, en la ciudad de Palmi;
 Catedral de San Nicolás de Sassari, en la ciudad de Sassari;

Letonia 
 Catedral de San Nicolás (Liepaja), catedral, en Liepaja;

Mónaco 
 Catedral de San Nicolás (Mónaco), catedral, en Mónaco;

Polonia 
 Catedral de San Nicolás (Białystok), catedral, en Białystok;
 Catedral de San Nicolás (Bielsko-Biała), catedral, en Bielsko-Biała;
 Catedral de San Nicolás (Elbląg), catedral, en Elbląg;
 Catedral de San Nicolás (Kalisz), catedral, en Kalisz;

Rumania 
 Catedral de San Nicolás (Curtea de Argeş), catedral, en Curtea de Argeş;
 Catedral de San Nicolás (Galaţi), catedral, en Galaţi;
 Catedral de San Nicolás (Râmnicu Vâlcea), catedral, en Râmnicu Vâlcea;
 Catedral de San Nicolás (Oradea), catedral, en Oradea;

Rusia 
 Catedral de San Nicolás (Nóvgorod) (Nikolo-Dvoríschenski), catedral, en Nóvgorod;

República Checa 
 Catedral de San Nicolás (České Budějovice), catedral, en České Budějovice;
 Catedral de San Nicolás (Praga), catedral, en Praga;

Serbia 
 Catedral de San Nicolás (Ruski Krstur), en la ciudad de Kula;

Suecia 
 Catedral de San Nicolás de Estocolmo, en la ciudad de Estocolmo;

Suiza 
 Catedral de San Nicolás (Friburgo) en Friburgo, Suiza

Ucrania 
 Catedral de San Nicolás (Kiev), católica, en la ciudad de Kiev;

Reino Unido 
 Catedral de San Nicolás (Newcastle upon Tyne), catedral, en Newcastle upon Tyne;

Venezuela 
 Catedral de San Nicolás (Caracas), católica, en la ciudad de Caracas;